Lars Jonsson est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Lars Jonsson (1982-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Lars Jonsson (1970-), joueur de tennis suédois.
 Lars Jonsson (1952-), peintre suédois. Illustrateur d'un célèbre guide sur les Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Réalise de nombreuses expositions à travers le monde.
 Lars Theodor Jonsson (1903-1998), fondeur suédois.
 Lars Jonsson (1946), botaniste suédois.